Lappas ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Lappas (* 1929), deutscher Finanzexperte
 George Lappas (1950–2016), griechischer Bildhauer, Installationskünstler
 Ilias Lappas (* 1979), griechischer Volleyball-Nationalspieler (Außenangreifer)
 Ulysses Lappas (1881–1971), griechischer Opernsänger (Tenor)

Siehe auch:

 Lapas